Pogostost priimka Amati je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb ali pa se ta priimek v Sloveniji ne pojavlja.

Znani slovenski nosilci priimka

Znani tuji nosilci priimka 
 Amato Amati (1831—1904), italijanski geograf
 Andrea Amati (~1505—~1578), italijanski izdelovalec violin
 Giovanna Amati (*1962), italijanska dirkačica Formule 1
 Girolamo Amati (1551—1635), italijanski izdelovalec violin
 Nicolo Amati (1596—1684), italijanski izdelovalec violin
 Felice Amati, italijanski rimskokatoliški škof
 Gian Giacomo Amati, italijanski rimskokatoliški škof
 Giovanni Battista Amati, italijanski rimskokatoliški škof

Zunanje povezave